Thamnostoma är ett släkte av nässeldjur. Thamnostoma ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Thamnostoma